Бадов:
 Бадов — город в земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия.
 Бадов — село в Закарпатской области, Украина.
 Бадов, Владимир Фёдорович (1952—1995) — советский и украинский государственный деятель, депутат Верховного Совета УССР XII созыва.